Mappenberg ist der Ortsname von

 Mappenberg (Bodenwöhr), Ortsteil der Gemeinde Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Mappenberg (Wackersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wackersdorf, Landkreis Schwandorf, Bayern